Höler ist der Familienname folgender Personen:

 Lucas Höler (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Stefan Höler (* 1969), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Höller